Геологи́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Геологическая улица — улица в Ишимбае.
 Геологическая улица — улица в Краснодаре.
 Геологическая улица — улица в Липецке (Сырский).
 Геологическая улица — улица в Новосибирске.
 Геологическая улица — улица в Салавате.
 Геологическая улица — улица в Санкт-Петербурге (Красное Село).
 Геологическая улица — улица в Сургуте.

Украина 
 Геологическая улица — улица в Днепре.
 Геологическая улица — улица в Феодосии.

Белоруссия 
 Геологическая улица — улица в Минске.